Brussel-Halle-Vilvoorde
 Arrondissement Halle-Vilvoorde
 het Halle-Vilvoorde Komitee